Отто фон дер Говен () — німецьке ім'я.

Персоналії 
 Отто-Герман фон дер Говен (1740—1806) — курляндський державний діяч, син ландгофмейстера Отто-Крістофера.
 Отто-Крістофер фон дер Говен (1699—1775) — курляндський державний діяч, ландгофмейстер.
 Отто-Крістофер фон дер Говен (1774—1848) — нідерландський генерал, художник.
 Отто фон дер Говен (1815—1843) — лейтенант нідерландської армії, син генерала Отто-Крістофера.